Кури может означать:

 Кури — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея.
 Кури — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.
 Куру-Чу — река в Бутане.
  — смешанный дубовый лес в Греции.
 Кури — вымершая новозеландская собака.
 Кури, Аугусту (род. 1958) — бразильский учёный-психиатр, психотерапевт, писатель.
 Кури, Ренато (1953—1977) - итальянский футболист.